Het tennistoernooi van Tokio was een jaarlijks terugkerend toernooi dat werd gespeeld op de hardcourt-banen van het Ariake Tennis Forest Park (met overdekt center court genaamd Ariake Colosseum) in de Japanse hoofdstad Tokio.


Sinds 2018 
In verband met langdurige verbouwing van het Ariake tennispark werden de drie toernooien met ingang van 2018 op verspreide locaties gespeeld: het ATP-toernooi (Rakuten Japan Open) bleef in Tokio, het WTA-toernooi van Japan (Japan Women's Open) ging naar Hiroshima en het WTA-toernooi van Tokio (Toray Pan Pacific Open) verhuisde eerst naar Tachikawa (2018) en daarna naar Osaka (2019). In 2020 en 2021 werd geen van de toernooien gespeeld, wegens de coronapandemie en de Olympische spelen. In 2022 was Tokio als vanouds plaats van handeling.

Van 2015 tot en met 2017 
In de periode 2015–2017 bestond het toernooi uit de volgende drie onderdelen, die in september/oktober tijdens drie opeenvolgende weken werden georganiseerd:
 WTA-toernooi van Japan, het "International"-toernooi voor de vrouwen, met officiële naam Japan Women's Open
 WTA-toernooi van Tokio, het "Premier"-toernooi voor de vrouwen, met officiële naam Toray Pan Pacific Open
 ATP-toernooi van Tokio, het toernooi voor de mannen, met officiële naam Rakuten Japan Open

Van 2009 tot en met 2014 
In de periode 2009–2014 bestond het toernooi uit de volgende twee onderdelen, die in september/oktober tijdens twee opeenvolgende weken werden georganiseerd:
 WTA-toernooi van Tokio, het toernooi voor de vrouwen, met officiële naam Toray Pan Pacific Open
 ATP-toernooi van Tokio, het toernooi voor de mannen, met officiële naam Rakuten Japan Open

Tot en met 2008 
In de periode tot en met 2008 was het toernooi een combinatie van:
 WTA-toernooi van Japan, het toernooi voor de vrouwen
 ATP-toernooi van Tokio, het toernooi voor de mannen
De officiële naam was Japan Open tot en met 2000 (gespeeld in april), en AIG Japan Open in de periode 2001–2008 (gespeeld in oktober/november).

Overige historische toernooien 
Ook de volgende historische tennistoernooien speelden zich in of nabij Tokio af:
 1973–1981: het WTA-toernooi van Tokio (Gunze Classic)
 1975–1989: in geselecteerde jaren het WTA-kampioenschap dubbelspel (Bridgestone Doubles Championships)
 1976–2008: het WTA-toernooi van Tokio in januari/februari (diverse officiële namen)
 1978–1985: het WTA-toernooi van Tokio (Lion's Cup), een binnentoernooi voor vrouwen
 1978–1986: de Tokyo Suntory Cup, een binnentoernooi voor mannen
 1978–1995: het ATP-toernooi van Tokio Indoor (Seiko World Super Tennis)
 1979–1984: het WTA-toernooi van Tokio (Borden Classic)
 1990–1996: het WTA-toernooi van Nichirei (Nichirei International Championships)
 1997–2002: het WTA-toernooi van Toyota (Toyota Princess Cup)

Osaka 
De nabijgelegen havenstad Osaka was plaats van handeling voor de volgende toernooien:
 1992–1994: het WTA-toernooi van Osaka (indoor), een binnentoernooi voor vrouwen
 1993–1994: het ATP-toernooi van Osaka, een buitentoernooi voor mannen
 2009–2014: het WTA-toernooi van Japan, een buitentoernooi voor vrouwen

Navigatie
 Navigatie tennistoernooi van Tokio